Вулиця Ярмаркова — вулиця у місті Бровари Київської області.
 Вулиця Ярмаркова — вулиця у місті Кременчук Полтавської області.
 Вулиця Ярмаркова — вулиця у місті Черкаси.

Вулиці